Reakcja pogańska (lata 30. XI wieku)
 Wojna kokosza (1537)
 Elekcja 1587 i wojna o koronę po elekcji (1587–1588)
 Powstania kozackie (1591–1704)
 Rokosz Zebrzydowskiego (1606–1608)
 Rokosz Lubomirskiego (1665–66)
 Wojna domowa na Litwie (1700)
 Wojna domowa w Polsce (1704–1706)
 Wojna o sukcesję polską (1733–1738)
 Konfederacja barska (1768–1772)
 Konfederacja targowicka (1792)